Сретенское — название нескольких населённых пунктов:

 Сретенское — село в Пижанском районе Кировской области.
 Сретенское — село в Ильинском районе Пермского края.

См. также